Skispitze hat mehrere Bedeutungen. Es bezeichnet den vordersten Teil des Skis, eine umgrenzte Personenanzahl bzw. ein in Schladming geplantes Gebäude.

Sportgerät Ski

Skispitze als Teil des Skis 
Die Skispitze ist der vorderste, aufgebogene Teil des Skis, der verhindert, dass sich der Ski bei der Abfahrt in den Schnee hineinbohren kann. Die Skispitze ist dabei der vorderste Teil der Skischaufel und bildet seitlich gesehen zusammen mit dem Spitzenschoner die Fortsetzung der Ski-Stahlkante. Die Skispitze wird während der Herstellung des Skis mit den anderen Komponenten so weit wie möglich unlösbar verbunden.

Als Skispitze(n) werden auch teilweise nachträglich anzubringende Metall- oder Kunststoffteile bezeichnet. Diese dienen dem Schutz der Oberfläche vor dem Verkratzen oder zur Reparatur.

Gebotszeichen 

An Sesselliften besteht teilweise das Gebotszeichen „Skispitze anheben“. Dadurch soll das sichere Aussteigen vom Sessellift gewährleistet werden.

Briefmarke 
Von der österreichischen Post wurde 2020 weltweit erstmalig eine Sondermarke „Skispitze“ aus Aluminium-Kunststoff-Verbund in Verkehr gebracht. Die Marke war ab 23. Oktober 2020 erhältlich, hat einen Nennwert von 7 Euro und wurde 150.000 Mal produziert.

Skispitze (Elite) 
Unter Skispitze wird auch teilweise eine eng abgrenzte Personenanzahl verstanden, welche die Elite in einem bestimmten Skisportbereich darstellen soll.

Bauwerk Skispitz(e) 
In Schladming war für die Skiweltmeisterschaften 2013 ein Bauwerk mit dem Namen „Skispitz“ geplant, jedoch umstritten. Die 20 Meter hohe und rund zehn Millionen Euro teure „Skispitz“ sollte ein markantes Zeichen für das Zielstadion sein. Das Gebäude wurde schlussendlich nicht realisiert.

Einzelnachweise 

Sportgerät
Skispitze